koty, kotowate – rodzina ssaków
 Koty – musical stworzony przez Andrew Lloyda Webbera
 Koty – brytyjsko-amerykański film z 2019 roku

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 6, w tym 3 podstawowe
 Koty – przysiółek wsi Kasina Wielka  w woj. małopolskim, w pow. limanowskim, w gminie Mszana Dolna
 Koty – część wsi Rudka  w woj. podkarpackim, w pow. przeworskim, w gminie Sieniawa
 Koty – wieś w woj. podlaskim, w pow. łomżyńskim, w gminie Łomża
 Koty – część wsi Nowa Wieś  w woj. śląskim, w pow. kłobuckim, w gminie Popów
 Koty – wieś w woj. śląskim, w pow. tarnogórskim, w gminie Tworóg
 Koty – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. działdowskim, w gminie Lidzbark

Inne 
 Koty – dawna wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w powiecie piskim

Miejscowość poza Polską 
 Koty – wieś na Białorusi, w obwodzie grodzieńskim, w rejonie wołkowyskim, w sielsowiecie Roś
 Koty – wieś na Białorusi, w obwodzie witebskim, w rejonie szarkowszczyńskim, w sielsowiecie Bildziugi.

 Koty – wieś w Rosji, w osiedlu wiejskim Zaborjewskoje rejonu diemidowskiego w obwodzie smoleńskim
 Koty – wieś w Rosji, w osiedlu wiejskim Lubawiczskoje rejonu rudniańskiego w obwodzie smoleńskim

 Koty – wieś na Ukrainie, w rejonie jaworowskim, w obwodzie lwowskim

Zobacz też 
 kot
 Koty-Rybno
 kota